Shuili () – gmina wiejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Shuili w 2016 roku liczyła 18 015 mieszkańców – 8572 kobiety i 9443 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 7162, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,52 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou